Рейхан — польське прізвище.

 Алоїзій Рейхан — польський художник.
 Станіслав Рейхан — польський художник.
 Юзеф Рейхан — польський художник.

Польські прізвища